Das Musée du Cheval ist ein Pferdemuseum und eine Reithalle in den Grandes Ecuries des Schlosses von Chantilly in Chantilly im Departement Oise (Hauts-de-France).

Es wurde 1982 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, um dort das Musée vivant du Cheval zu beherbergen, das 2013 vollständig renoviert wurde. Dieses Museum erzählt anhand von mehr als 200 Objekten und Kunstwerken von der Bedeutung der Beziehung zwischen Mensch und Pferd seit Beginn der Zivilisationen und bietet Reitveranstaltungen, pädagogische Veranstaltungen und Aufführungen an.

Historischerie 

Die großen Pferdeställe wurden von dem Architekten Jean Aubert zwischen 1719 und 1740 auf Wunsch des siebten Bourbon-Condé, Louis Henri de Bourbon, erbaut, der der Legende nach glaubte, als Pferd wiedergeboren zu werden, und Ställe haben wollte, die seines Standes würdig waren. Die Ställe beherbergten zu dieser Zeit 240 Pferde und 500 Hunde, die in verschiedenen Meuten für die täglichen Jagden, die das ganze Jahr über stattfanden, eingeteilt waren.

Yves Bienaimé, ein ehemaliger Besitzer von Gestüten, erhielt von seinem Eigentümer, dem Institut de France, einen Pachtvertrag für das Gebäude und ließ es restaurieren. Am 6. Juni 1982 öffnete das Musée vivant du cheval nach fünfmonatigen Instandsetzungsarbeiten seine Pforten. Dem Publikum werden damals zehn Räume gezeigt, die aus persönlichen Sammlungen zusammengestellt wurden. Das große Langhaus, das damals die Reithalle eines Reitvereins war, wird zur Aushängeschild der Pferdesportdisziplinen und etwa fünfzehn Pferde wurden in den Boxen des Herzogs von Aumale präsentiert.

2007 wurde das Museum an die Stiftung für den Schutz und die Entwicklung der Domäne Chantilly abgetreten, die auf Initiative und mit finanzieller Unterstützung von Karim Aga Khan IV. gegründet wurde, der hauptsächlich das Schloss Chantilly verwaltet. Sophie Bienaimé, die Tochter des Gründers, ist nach wie vor künstlerische Leiterin der Aufführungen im Pferdemuseum.

Das Museum wurde Anfang 2009 wegen Renovierungsarbeiten vollständig geschlossen. Die große Kuppel der Stallungen wurde im Laufe des Jahres 2009 wiedereröffnet, nachdem neue Tribünen errichtet und die zentrale Reitbahn vergrößert worden waren. Das gesamte Museum wurden am 16. Juni 2013 nach einer kompletten Neugestaltung der übrigen Museumsräume wiedereröffnet. 50 Millionen Euro wurden von der Stiftung zur Rettung von Chantilly von Karim Aga Khan IV in die Anlage investiert.

Beschreibung

Der museale Rundgang 
Die Sammlungen stammen aus den Beständen des Musée Condé oder aus privaten Sammlungen, insbesondere aus denen des Aga Khan. Sie zeugen von den verschiedenen Verwendungszwecken des Pferdes und den ästhetischen Formen, die in verschiedenen Ländern der Welt geschätzt wurden.

Das Pferdemuseum behandelt mehrere Themen: die Geschichte der Domestizierung des Pferdes, die verschiedenen Pferderassen in der Welt, aber auch die Entwicklung der Formen des Pferdegeschirrs im Laufe der Jahrhunderte. So ist ein Raum den Werkzeugen gewidmet, die der Mensch erfunden hat, um sein Reittier zu domestizieren.

Eine Sammlung von gravierten böhmischen Glasvasen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts veranschaulicht die Darstellung des Pferdes in der Kunst, insbesondere in der dekorativen Kunst. Auch die Bibliophilie ist mit einer Reihe von alten Büchern mit Bezug zum Pferd vertreten. An sechs interaktiven Terminals kann man in den Büchern blättern. Das Museum zeichnet auch die Rolle des Pferdes in Bezug auf Macht, Krieg, Jagd und Freizeit nach. Die Pferderennen, für die Chantilly seit 1834 berühmt ist, werden in zwei Räumen des Museums dargestellt. Ein Video zeigt, wie sich die Position der Jockeys im Laufe der Zeit verändert hat. Schließlich ist im Museum auch eine Reihe von Karusselltieren ausgestellt, darunter mehrere holzgeschnitzte Pferde. Im westlichen Seitenschiff sind zwei Pferdewagen ausgestellt: die Kutsche der Kaiserinnen und die Limousine des Herzogs von Bourbon.

Aufführungen und Pferde 

In den Grandes Écuries leben etwa 40 Pferde, Esel und Ponys, die regelmäßig an Dressurvorführungen im Parcours außerhalb des Museums sowie an Shows teilnehmen, die unter der 28 Meter hohen Kuppel stattfinden, die in einen Reithalle umgewandelt wurde. Bei diesen Aufführungen werden klassische Reitweisen (Piaffe, Passage, Galopppirouetten und Galoppwechsel), Pferdefantasien (Spanischer Schritt, Aufbäumen, Verbeugung, Rückwärtsgalopp, Liegen, Freiheitsarbeit usw.) und weitere Künste wie die korsische Formation, das Trio Sarocchi für die Aufführung Kavallisté in den Jahren 2014–2015, miteinander vermischt.

Die Artistinnen sind fest angestellte Reiterinnen, die ein hohes Dressurniveau besitzen und ein Diplom erworben haben.

Heute sind die Pferde der Grandes Écuries hauptsächlich Cruzado Portugues, Pura Raza Española oder Lusitano. Diese Pferde, die auf spanischen oder portugiesischen Bauernhöfen als Dienstpferde eingesetzt werden, um Vieh zu treiben und zu paradieren, z. B. bei der Wallfahrt von El Rocio in Andalusien oder auf dem bunten Jahrmarkt von Golegã in Portugal, wurden genetisch vor allem für die Kunst des Stierkampfes ausgewählt. Auf einer kleinen kreisförmigen Fläche, einer Stierkampfarena, müssen sie Beweglichkeit, Mut und einen Sinn für das Ausweichen beweisen. Dieser natürliche Reflex wird durch eine präzise Dressur unterstützt, die es den spanischen Rejoneadores und den portugiesischen Cavaleiros ermöglicht, ihre Reitkunst zu demonstrieren, während sie gegen den Stier kämpfen.

Diese Pferde sind genetisch begabt für die Hohen Schule, aber auch dafür, sich auf kleinstem Raum zu bewegen, wie auf der Bahn mit 13 m Durchmesser in der Kuppel der Grandes Écuries. Sie kommen in der Regel im Alter von vier oder fünf Jahren ins Museum, und nach zwei bis drei Jahren Ausbildung treten sie nach und nach in die Manege auf.

Allerdings haben auch andere Pferderassen die Grandes Écuries durchlaufen: Arabische Vollblüter, Zugpferde aller Rassen, Deutsche Oldenburger, Selle Français, Englische Vollblüter, Anglo-Araber, Argentinische Criollos (für Polo Tango), Araber-Berber, Friesen und Arabofriese, der Marwari Dilraj, Menorquiner. Nicht zu vergessen die vielen verschiedenen Ponyrassen, Shetlands, Mini-Shetlands, Pottok-Pony, Welsh-Pony, Esel und Poitou-Esel.

Weblinks 

 Offizielle Webseite, französisch

Video 
 Das Geheimnis von Schloss Chantilly auf ZDFinfo vom 5. März 2021; 43 Minuten; verfügbar bis 1. Januar 2024.

Einzelnachweise 

Dressurreiten
Reitschule
Organisation (Pferd)
Geschichte der Pferdehaltung
Infrastruktur für Pferde
Pferdehaltung
Reithalle
Marstall
Erbaut in den 1720er Jahren
Bauwerk in Chantilly
Pferdesport (Frankreich)
Musée Condé
Museum in Hauts-de-France
Kunstmuseum in Frankreich
Organisation (Département Oise)